Ільницька сільська рада — Закарпатська область, Хустський район
 Ільницька сільська рада — Львівська область, Самбірський район